Lilienthal steht für geografische und astronomische Begriffe:
 ein Dorf in Schleswig-Holstein, siehe Dobersdorf
 eine Gemeinde in Niedersachsen, siehe Lilienthal
 eine Insel in der Antarktis, siehe Lilienthal Island
 einen Ortsteil von Schönsee, Bayern, siehe Lilienthal (Schönsee)
 einen Hauptgürtelasteroiden, siehe (13610) Lilienthal

Lilienthal ist der Familienname folgender Personen:
 Andor Lilienthal (1911–2010), ungarisch-sowjetischer Schachmeister
 Arthur Lilienthal (1899–1942), deutscher Jurist
 David E. Lilienthal (1899–1981), US-amerikanischer Politiker, Vorsitzender der Atomenergiekommission
 Diedrich Lilienthal (1921–1944), deutscher Feldwebel der Wehrmacht
 Eberhard Lilienthal (1923–2013), deutscher Stadtplaner und Architekt
 Franz von Lilienthal (1881–1932), deutscher Jurist und Staatsbeamter
 Georg Lilienthal (* 1948), deutscher Historiker
 Gustav Lilienthal (1849–1933), deutscher Baumeister und Sozialreformer; Bruder des Flugpioniers Otto Lilienthal
 Heinz Lilienthal (1927–2006), deutscher Glasmaler
 Hugo von Lilienthal (1816–1890), preußischer Generalmajor
 Karl Lilienthal (1858–1935), deutscher Reichsgerichtsrat
 Karl von Lilienthal (1853–1927), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Ludwig von Lilienthal, auch Louis von Lilienthal (1828–1893), deutscher Kaufmann und Kunstmäzen
 Matthias Lilienthal (* 1959), deutscher Dramaturg und Intendant
 Max Lilienthal (1815–1882), deutscher Pädagoge und Rabbiner
 Michael Lilienthal (1686–1750), deutscher lutherischer Theologe und Historiker
 Otto Lilienthal (1848–1896), deutscher Flugpionier
 Peer Lilienthal (* 1979), deutscher Politiker, MdL (AfD)
 Peter Lilienthal (* 1929), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Reinhold von Lilienthal (1857–1935), deutscher Mathematiker
 Theodor Christoph Lilienthal (1717–1781), deutscher lutherischer Theologe
 Volker Lilienthal (* 1959), deutscher Journalist und Hochschullehrer
 Waldemar von Lilienthal (1856–1892), deutscher Verwaltungsbeamter

Lilienthal steht für Sonstiges:
 ein unvollendetes Romanprojekt, siehe Arno Schmidt
 eine Kirchengemeinde in KwaZulu-Natal, Südafrika, siehe Deutsche in Natal#Die Hermannsburger Missionsgesellschaft
 eine Volksmusikgruppe, siehe Lilienthal (Band)

Siehe auch:
 Liliental, forstliches Versuchsgelände in Baden-Württemberg
 Liliental (Band), deutsche Band
 Lilienthal-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Lilienthal-Gymnasium
 Porträt des Herrn Lilienthal